Mitten ins Herz steht für:

 Mitten ins Herz (Film), deutscher Film von Doris Dörrie (1983)
 Mitten ins Herz (Noske), Roman von Edgar Noske (2001)
 Mitten ins Herz (Album) von Frei.Wild (2006)
 Mitten ins Herz – Ein Song für dich, US-amerikanischer Film von Marc Lawrence (2007)